

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2011-2012.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2011-2012.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
Il Carpenedolo è stato poi ripescato in Serie D 2011-2012 a completamenti di organico.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out 
Il play-out tra  e  non si è disputato perché tra le due squadre c'è un divario maggiore di 8 punti a fine della stagione regolare.

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2011-2012.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2011-2012.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
L'AS Sestese è stato poi ripescato in Serie D 2011-2012 a completamenti di organico.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone F

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2011-2012.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2011-2012.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
La Santegidiese ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Il Rimini è stato poi ammesso in Lega Pro Seconda Divisione 2011-2012.
Il Miglianico è stato poi ripescato in Serie D 2011-2012 a completamenti di organico.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out
I play-out tra  e  e tra  e  non si sono disputati perché tra le squadre c'è un divario maggiore di 8 punti a fine della stagione regolare.

Note

Voci correlate
 Serie D 2010-2011
 Serie D 2010-2011 (gironi A-B-C)
 Serie D 2010-2011 (gironi G-H-I)
 Coppa Italia Serie D 2010-2011

Calcio nel 2010
Calcio nel 2011
2010